Il doppio  dell'Open Tarragona Costa Daurada 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Guillermo Olaso e Pere Riba hanno battuto in finale Pablo Andújar e Gerard Granollers Pujol 7–6(1), 4–6, [10–5].

Teste di serie

  Guillermo Olaso /  Pere Riba (campioni)
  Daniel Muñoz de la Nava /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)

  Pablo Andújar /  Gerard Granollers Pujol (finale)
  Alexandre Sidorenko /  Boy Westerhof (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Tarragona Costa Daurada 2010